

Новомирське сільське поселення — сільське поселення, Комсомольський район, Хабаровський край
 Новомирське сільське поселення — сільське поселення, Троїцький район, Челябінська область